Thomas Wharton (v.1495-1568),  Wharton, militaire et administrateur anglais ;
 Thomas Wharton (1520-1572),  Wharton, militaire et administrateur anglais ;
 Thomas Wharton (1614-1673), anatomiste anglais ;
 Thomas Wharton (1648-1715),  de Wharton,  de Malmesbury,  de Catherlough, homme politique anglais ;
Thomas Wharton (1927 - 2005), arbitre de football écossais ;
 Thomas Wharton (né en 1963), écrivain canadien.

Voir aussi 

 Wharton :  page d’homonymie